Булакты — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Булакты (до 1998 года — Красногвардейское) — село в Астраханском районе Акмолинской области.
 Булакты (до 2008 года — Родники) — аул в Мугалжарском районе Актюбинской области.
 Булакты (бывшее Обуховка) — село в Алакольском районе Алматинской области.
 Булакты (бывшее Авангард) — село в Карасайском районе Алматинской области.